Atlácatl, Atlacatl oder Ātlācatl (Nahuatl „Wasser-Mensch“: ātl „Wasser“, tlācatl „Mensch“) steht für:
 einen sagenhaften Helden und Kaziken von Cuzcatlan in der Zeit der spanischen Eroberung des heutigen El Salvador, siehe Ātlācatl
 eine Spezialeinheit der Armee El Salvadors in den 1980er Jahren, verantwortlich für einige schwere Kriegsverbrechen, siehe Batallón Atlácatl